Il singolare del Bet-at-home Cup Kitzbühel 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2011.

Il detentore del titolo era Andreas Seppi, ma è stato eliminato ai quarti di finale da Robin Haase. L'olandese Haase si è poi aggiudicato il titolo battendo in finale Albert Montañés per 6-4, 4-6, 6-1.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno. 

 Juan Ignacio Chela (semifinali)
 Feliciano López (secondo turno)
 Ivan Ljubičić (ritirato)
 Fabio Fognini (secondo turno)

  Philipp Kohlschreiber (secondo turno)
  Andreas Seppi (quarti di finale)
  Marcel Granollers (quarti di finale)
  Pablo Andújar (quarti di finale)

Qualificati 

  Antonio Veić (secondo turno)
  João Souza (semifinale)

  Jerzy Janowicz (primo turno)
  Daniel Brands (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Bet-at-home Cup Kitzbühel 2011
ATP World Tour 2011